Корибанты () — название мифических предшественников жрецов Кибелы или Реи во Фригии, в диком воодушевлении, с музыкой и танцами, отправлявших служение великой матери богов. Они — сыновья Аполлона и музы Талии или сыновья Аполлона и Коры-Персефоны. По родосцам, это некие демоны — дети Афины и Гелиоса. Либо они — дети Крона, либо дети Зевса и Каллиопы, тождественные Кабирам. Либо титаны дали Рее корибантов, прибывших из Бактрианы или Колхиды, либо с Эвбеи. Овидий в «Метаморфозах» пишет, что корибанты были рождены из дождевой воды: таким образом Уран (небо) оплодотворил Гею (землю).

Рея во Фригии научила их пляске. На Крите корибантов называли куретами. Они танцевали обнажёнными, с щитом и в шлеме, и подчас доходили до того же неистовства, что и жрицы-вакханки — менады. Их изображение — на рельефе в храме.

По сакральному мифу, корибанты убили своего третьего брата и принесли на медном щите к подножью Олимпа: из его крови вырос сельдерей. Два брата, взяв корзину с фаллосом Диониса, доставили её в Этрурию и поселились там. К одному из корибантов, «двусущему», превращенному по воле Део-Деметры в змея, обращен XXXIX орфический гимн.

Список корибантов 
 Акмон. Корибант, участник индийского похода Диониса. Состязался в метании диска на играх по Офельту.
 Дамней. Корибант, участник индийского похода Диониса.
 Деант. Фригиец, брат корибанта Акмона. См. Малая Азия в древнегреческой мифологии.
 Идей. Один из корибантов, участник индийского похода Диониса.
 Кирбант. См. Мифы Крита.
 Комба (мать корибантов). См. Мифы Евбеи.
 Корибант. См. Малая Азия в древнегреческой мифологии.
 Мелиссей. Один из корибантов, участник индийского похода. Состязался в кулачном бою в играх по Офельту, также в метании диска.
 Мимант. Один из корибантов.
 Окифой (Окитоос, «быстрый»). Корибант, охранял Зевса. Состязался в беге на играх по Офельту.
 Пиррих. По версии, корибант. См. Мифы Крита.
 Примней. Корибант, участник индийского похода.
 Сатрап. По Павсанию, прозвище Корибанта. Статуя перенесена из Самика в Элиду.
 Сок. Отец семи корибантов. Свергнут Кекропом.

Примечания

Литература 
 
 Павсаний. Описание Эллады III 24, 5 и комм. (три фигуры Кабиров)
 Еврипид. Вакханки 124 и др. 
 Овидий. Наука любви I 505—506
 Климент. Протрептик II 19 // Комментарий А. А. Тахо-Годи в кн. Античные гимны. М., 1988. С.339
 Николай Дамасский. История, фр.52 Якоби (о Тоте и Онне)

Мифические существа в древнегреческой мифологии
Мифы о Дионисе
История танца
Фригийская религия